Stróganov puede referirse a: 
 Stróganov 
 Grigori Stróganov 
 Anikéi Stróganov 
 Pável Stróganov 
 Semión Stróganov 
 Escuela Stróganov 
 Palacio Stroganov